Тофик Мамедович Алиев (; 1928 — ?) — советский и азербайджанский учёный, специалист в области информационно-измерительной техники.

Член КПСС в 1953—1991 гг. Доктор технических наук с 1967 (кандидат — с 1954). Профессор (1969).

Окончил Азербайджанский индустриальный институт (1951) и до 1959 г. работал там же.
С 1959 г. зам. директора института «Нефтехимавтомат».

Академик АН АзССР и НАНА.

Лауреат Государственной премии СССР 1969 г. за участие в создании и широком внедрении систем и комплекса средств для автоматизации нефтяных промыслов Азербайджана.

Публикации:
 Автоматический контроль и диагностика скважинных штанговых насосных установок [Текст] / Т. М. Алиев, А. А. Тер-Хачатуров. — Москва : Недра, 1988. — 231, [1] с. : ил. ; 21 см. — Библиогр.: с. 229—230 (34 назв.). — 2950 экз.. — ISBN 5-247-00042-0
 Вероятностные измерительно-вычислительные устройства / Т. М. Алиев, Г. С. Тер-Исраелов, А. А. Тер-Хачатуров. — М. : Энергоатомиздат, 1983. — 168 с. : ил.
 Измерительные информационные системы в нефтяной промышленности / Т. М. Алиев, А. М. Мелик-Шахназаров, А. А. Тер-Хачатуров. — М. : Недра, 1981. — 351 с. : ил.; 22 см; ISBN
 Измерительная техника : учебное пособие для технических вузов / Т. М. Алиев, А. А. Тер-Хачатуров. — Москва : Высшая школа, 1991. — 384 с. : ил. — ISBN 5-06-000736-7
 Итерационные методы повышения точности измерений [Текст] : научное издание / Т. М. Алиев, А. А. Тер-Хачатуров, А. М. Шекиханов. — М. : Энергоатомиздат, 1986. — 168 с.
 Автокомпенсационные измерительные устройства переменного тока [Текст] / Т. М. Алиев, А. М. Мелик-Шахназаров, И. Л. Шайн. — Москва : Энергия, 1977. — 360 с. : ил.; 20 см

Источники 
 Akademik Tofiq Mammad oglu Aliyev [elmi redaktor, R. A. Aliyev]. by [elmi redaktor, R. A?. A?liyev]. ISBN 9789952453225. Publication & Distribution: Bak? . Elm, (c)2011. Author: Aliev, Tofik Mamed ogly. Author: Aliev, R. A. (Rafik Aziz ogly).

Члены КПСС
Доктора технических наук
Кандидаты технических наук
Выпускники Азербайджанского университета нефти и промышленности
Академики АН Азербайджанской ССР
Академики НАН Азербайджана